Ядро оператора:

В теории конечномерных операторов:
 Ядро оператора - множество всех элементов, которые оператор превращает в нулевой элемент; соответствует нуль-пространству бесконечномерного (интегрального) оператора.

В теории бесконечномерных (интегральных) операторов:
 Ядро интегрального оператора - функция двух аргументов, определяющая некий интегральный оператор; соответствует матрице конечномерного оператора.